Kaszás László (1926–) színész, bábművész 
 Kaszás László (1938–) labdarúgó